La palabra griega ouzo se puede referir a:
 Ouzo, bebida alcohólica griega a base de uvas y anís;
 efecto Ouzo, fenómeno de opacidad lechosa que ocurre al disolver ciertas bebidas;
 Ouzo, sello discográfico uruguayo de música independiente.